Andreas Ekberg – arbitro di calcio svedese
 Anita Ekberg – attrice svedese
 Aron Michael Ekberg, noto come AronChupa – disc jockey, cantautore e produttore discografico svedese
 Niclas Ekberg – pallamanista svedese
 Nora Ekberg, nota come Little Sis Nora – cantante svedese
 Ulf Ekberg – tastierista e cantante svedese